2 miejscowości w Polsce:
 Jaczno – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Dąbrowa Białostocka
 Jaczno – kolonia w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo

Jezioro w Polsce:
 Jaczno (jezioro)